Adelajda Sabaudzka (ur. 1052, zm. 1079) – córka Ottona I Sabaudzkiego (ok. 1023–1060) i jego żony Adelajdy z Susy (1016–1091).

Życiorys
Adelajda Sabaudzka poślubiła w 1061 Rudolfa z Rheinfelden, księcia Szwabii, wdowca od 1060 po Matyldzie Szwabskiej (1044–1060), siostrze Henryk IV, władcy świętego Cesarstwa rzymskiego.
Od 1077 do 1080, jako małżonka księcia Rudolfa z Rheinfelden, przy wsparciu papieża Grzegorza VII, przyjęła koronę cesarską przeciwko Henrykowi IV, mężowi jej siostry Berty Turyńskiej.

Rodzeństwo 
 Piotr I Sabaudzki 4. hrabia Sabaudii, (1048–1078)
 Amadeusz II Sabaudzki 5. hrabia Sabaudii, (1050–1094)
 Otton lub Odon, biskup Asti (zmarł w 1088)
 Berta Turyńska (lub Berta Sabaudzka, Berta Maurine) (1051–1087) wyszła za mąż w 1066 za Henryka IV Salickiego, przyszłego cesarza Henryka IV, który został wybrany w 1084.

Potomstwo 
 Adelajda (1063/1065 † 3 maja 1090), poślubiła w 1077 Władysława I, króla Węgier,
 Berthold I († 18 maja 1090), książę Szwabii,
 Agnieszka († 19 grudnia 1119), wyszła za Bertolda II księcia Zähringen,
 Berta, wyszła za Ulricha X, hrabia Bregenz
 Otto,
 Bruno, mnich w Hirsau, a następnie opat Ussenhofen.

Rodowód

Zobacz też 
Dom Sabaudzki

Przypisy 

Zmarli w 1079
Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1052
Żony władców Niemiec